Miall ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Miall (1876–), Übersetzer
 Edward Miall (1809–1881), englischer nonkonformistischer Geistlicher und Journalist
 Laurence Mackenzie Miall (1911–), Chemiker
 Louis Compton Miall (1842–1921), englischer Biologe